Дибра (алб. Dibrës) — топоним.

 Дибра (область) — область на северо-востоке Албании. 
 Дибра (округ) — один из 36 округов Албании в восточной части страны.

См. также 

 Дебар (макед. Дебар, болг. Дебър, Дебыр, алб. Dibra, Дибра, тур. Debre, Дебре) — город в западной части Македонии, центр одноимённой общины.